Silberbauer er efternavn på følgende personer:
 Karl Josef Silberbauer
 Michael Kappelgaard Silberbauer